Hertz steht für:
 Hertz (Einheit), die physikalische Einheit für die Frequenz
 The Hertz Corporation, das weltweit größte Automobilvermietungs-Unternehmen
 Hertz (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 (16761) Hertz, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Hertz Recording Studio, ein polnisches Tonstudio
 Hertz (Band), Schweizer Musikgruppe
 50Hertz Transmission, ein deutscher Stromnetzbetreiber 
 den Markennamen Hertz des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Yellow Cab Manufacturing Company

Siehe auch:

 Bibliotheca Hertziana
 Hertzscher Dipol
 Hertzscher Oszillator
 Hertzsche Pressung
 Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, Berlin
 Heinrich-Hertz-Turm, Hamburg
 Heinrich-Hertz-Teleskop (Submillimeter Telescope, SMT), Radioteleskop für Beobachtungen im Submillimeter-Wellenlängenbereich auf dem Mount Graham
 Paul-Hertz-Siedlung
 Hertzallee (nach Heinrich Hertz), Straße im Berliner Bezirk Charlottenburg
 Herz (Begriffsklärung)
 Herts